Варваринский монастырь — ряд православных монастырей, главный храм которых освящён в честь святой Варвары.

 Варваринский монастырь — монастырь в Монтанере, в Италии.
 Пинский Варваринский монастырь — в Пинске.
 Варваринский монастырь — в Пскове.
 Монастырь святой Варвары — в Метеоре в Греции.